Aspidiphorus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ziegler 1821. Aspidiphorus ingår i familjen slemsvampbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Slemsvampbaggar
Aspidiphorus